Arthur Jüttner (1908-2003), militaire allemand, Oberst durant la Seconde Guerre mondiale ; 
 Félicien Juttner (actif dès 2003), acteur de théâtre français ; 
 Hans Jüttner (1894-1965), haut fonctionnaire nazi à la tête de l'état-major de la SS ;
 Jasmin Jüttner (née en 1993), karatéka allemande ;
  (né en 1959), ancien footballeur professionnel allemand.
 Ferencz Jüttner (1878-1958), physicien qui a proposé la distribution de Maxwell–Jüttner pour des particules relativistes en 1911.
 Franz Albert Jüttner (1865-1926), caricaturiste allemand.